Costa de la Plata o Costa de Plata puede referirse a:

Côte d'Argent, denominación turística de una parte del litoral de la región de Aquitania, en el suroeste de Francia.

Costa da Prata, o Costa de Prata, denominación turística de una parte del litoral de Portugal, situado entre Lisboa y Oporto.